Майорское — топоним:

Россия 
 Майорское — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Майорское — озеро в Наурском районе Чечни.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Майорское — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.

Украина 
 Майорское — село во Фрунзенском районе Одесской области.

См. также 
 Майорское сельское поселение
 Майорский